Финка ел Параисо има више значења:

 Финка ел Параисо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Финка ел Параисо (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Финка ел Параисо (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Финка ел Параисо (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику